Kümmel steht für:
 Kümmel (Gattung) (Carum), Pflanzengattung aus der Familie der Doldenblütler
 Echter Kümmel (Carum carvi), Gewürzpflanze
 Kreuzkümmel (Cuminum cyminum), Gewürzpflanze
 Schwarzkümmel (Nigella), Pflanzengattung aus der Familie der Hahnenfußgewächse
 Aquavit, ein mit Gewürzen aromatisierter Branntwein mit vorherrschendem Kümmelaroma

Orte:
 Kümmel (Marienheide), Ortsteil der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Kümmel (Ebensfeld), Ortsteil der Gemeinde Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels, Bayern

Personen:
 Albert Kümmel-Schnur (* 1969), deutscher Kultur-, Medien- und Literaturwissenschaftler
 Anja Kümmel (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Bernd Kümmel (1949–2020), deutscher Mediziner, Gesundheitsökonom und Hochschulpräsident
 Birgit Kümmel (* 1958), deutsche Kunsthistorikerin, Autorin und Herausgeberin sowie Museumsleiterin
 Detlev Kümmel (* 1968), deutscher Galerist
 Ernst Kümmel (* 1925), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Kümmel (1896–nach 1953), deutscher Politiker (LDP), MdL Sachsen-Anhalt
 Friedrich Kümmel (Philosoph) (1933–2021), deutscher Philosoph und Pädagoge

 Gerhard Kümmel (* 1964), deutscher Militärsoziologe
 Hans Martin Kümmel (1937–1986), deutscher Altorientalist
 Heinrich Kümmel (1810–1855), deutscher Bildhauer
 Hermann Kümmel (1922–2012), deutscher Physiker
 Ina Kümmel (* 1967), deutsche Skilangläuferin
 Ingo Kümmel (1937–1990), deutscher Künstler, Kunstsammler und Galerist

 Konrad Kümmel (1848–1936), katholischer Priester, Päpstlicher Hausprälat, deutscher Schriftsteller, Buchautor und Zeitungsredakteur
 Lisa Kümmel (1897–1944), Wiesbadener Malerin und Kunstgewerblerin
 Martin Joachim Kümmel (* 1970), deutscher Indogermanist und Hochschullehrer
 Olaf Kümmel (* 1983), deutscher Handballtorwart, siehe Olaf Abshagen
 Otto Kümmel (1874–1952), deutscher Kunsthistoriker
 Peeter Kümmel (* 1982), estnischer Skilangläufer
 Reiner Kümmel (* 1939), deutscher Wirtschaftsphysiker
 Timo Kümmel (* 1980), deutscher Illustrator und Künstler

Siehe auch:
 Kümmell